Noyelles ist der Name folgender Orte und Kantone:
 Noyelles-Godault, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Noyelles-lès-Seclin, französische Gemeinde im Département Nord
 Noyelles-lès-Vermelles, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Noyelles-sous-Bellonne, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Noyelles-sous-Lens, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Noyelles-sur-Escaut, französische Gemeinde im Département Nord
 Noyelles-sur-Mer, französische Gemeinde im Département Somme
 Noyelles-sur-Selle, französische Gemeinde im Département Nord
 Pont-Noyelles, französische Gemeinde im Département Somme
 Kanton Noyelles-sous-Lens im französischen Département Pas-de-Calais

Noyelles ist der Familienname folgender Personen:
 Baudot de Noyelles-Wion († 1461), Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies

Siehe auch: 
 Noyelle
 Denoyelles